Het tennistoernooi van Wimbledon in 2009 werd bij de vrouwen van 22 juni tot en met 4 juli 2009 gehouden in de Londense wijk Wimbledon. Venus Williams won vorig jaar het toernooi op het Engelse gras. Dit jaar versloeg Serena Williams haar zus Venus Williams in de finale met 7-63 6-2, waarmee ze de Wimbledontitel voor de derde maal veroverde.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2009